

Personnalités 

 Gustave de Clausade (1815-1888), historien français ;
 Louis Clausade (1862-1899), sculpteur français ; 
 Virginie de Clausade (née en 1981), actrice et animatrice franco-belge.